Francisco Bernis puede hacer referencia a:

Francisco Bernis Madrazo, biólogo español
Francisco Bernis Carrasco, economista español